Nazwisko to nosili m.in.:
 Zdzisław Nowak – (1906–1996), lekkoatleta, olimpijczyk z Amsterdamu 1928
 Zdzisław Nowak – (1928–2000), hokeista, olimpijczyk z Cortiny d'Ampezzo 1956
 Zdzisław Nowak – pisarz (Przygody Hodży Nasreddina)
 Zdzisław Nowak – poseł (ZSL) na Sejm PRL 1957–1961
 Zdzisław Nowak – poseł (PZPR) na Sejm PRL 1969–1976